Příjmení Aaronson má více nositelů:

 Kenny Aaronson (* 1952) – americký baskytarista
 Marc Aaronson (1950–1987) – americký astronom